Рошіорі () — комуна в Румунії, у повіті Бакеу.
 Рошіорі () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Рошіорі.
 Рошіорі () — комуна в Румунії, у повіті Біхор.
 Рошіорі () — село в Румунії, у повіті Біхор. Адміністративний центр комуни Рошіорі.
 Рошіорі () — комуна в Румунії, у повіті Бреїла.
 Рошіорі () — село в Румунії, у повіті Бреїла. Адміністративний центр комуни Рошіорі.
 Рошіорі () — комуна в Румунії, у повіті Яломіца.
 Рошіорі () — село в Румунії, у повіті Яломіца. Входить до складу комуни Рошіорі.
 Рошіорі () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Рекіць.
 Рошіорі () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Дулчешть.
 Рошіорі () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Форешть.
 Рошіорі () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Бунешть-Аверешть.
 Рошіорі () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Винеторі.
 Рошіорі () — село в Румунії, у повіті Сату-Маре. Входить до складу комуни Валя-Вінулуй.
 Рошіорі () — село в Румунії, у повіті Муреш. Адміністративно підпорядковується місту Лудуш.